Marowski ist der Name folgender Personen:

 Klaus Marowski (* 1942), deutscher Fußballspieler.

Marowski steht zudem für 
 Marowski-Haus.